La temporada 1983-84 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 26ª edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. Se alteró el formato, eliminando la fase de grupos en los cuartos de final. La final se jugó el 8 de marzo de 1984 en Budapest.

El Levski Sofia ganó su única Copa de Europa, la última hasta hoy para un equipo búlgaro. En la final derrotó al vigente campeón, el Zolu Vicenza.

Resultados

Resultados

Fase previa
 (62-50, 81-46) Sporting Atenas 143-96 El Shams Club
 (77-32, 114-60) Stade Français 191-92 Black Star Mersch
 (68-50, 62-62) UBSC Viena 130-112 BBC Koksyjde 
 (86-70, 98-76) Southgate BC 184-145 STV Lucerna

Octavos de final
 (107-50, 109-42) Levski Sofia 216-92 Orta Ankara
 (77-79, 88-59) Agon Düsseldorf 165-138 Picadero Barcelona
 (68-52, 96-45) Monting Zagreb 164-97 Sporting Atenas
 (66-65, 79-65) Slavia Praga 145-130 Millenium Amstelveen
 (71-60, 77-78) Stade Français 148-138 Södertälje BBK
 (84-60, 81-60) Tungsram Budapest 165-120 Vointa Bucarest
 (98-58, 58-50) UBSC Viena 156-108 Elitzur Tel Aviv
 (95-59, 94-65) Zolu Vicenza 189-124 Southgate BC

Cuartos de final
 (57-63, 78-56) Levski Sofia 135-119 Agon Düsseldorf
 (72-67, 83-71) Slavia Praga 155-138 Monting Zagreb
 (83-52, 64-50) Tungsram Budapest 147-102 Stade Français
 (78-47, 82-61) Zolu Vicenza 160-108 UBSC Viena

Semifinales
 (77-73, 86-67) Levski Sofia 163-140 Slavia Praga
 (84-53, 55-64) Zolu Vicenza 139-117 Tungsram Budapest

Final
 Levski Sofia 82-77 Zolu Vicenza

Clasificación
 01.  Levski Sofia

 02.  Zolu Vicenza

 03.  Tungsram Budapest
 04.  Slavia Praga

 05.  Agon Düsseldorf
 06.  Monting Zagreb
 07.  Stade Français
 08.  UBSC Viena

 09.  Södertälje BBK
 10.  Millenium Amstelveen
 11.  Picadero Barcelona
 12.  Vointa Bucarest
 13.  Elitzur Tel Aviv
 14.  Southgate BC
 15.  Sporting Atenas
 16.  Orta Ankara

 17.  BBC Koksyjde
 18.  STV Lucerna
 19.  El Shams Club
 20.  Black Star Mersch

Referencias

Baloncesto en 1983
Baloncesto en 1984
Euroliga Femenina